Gato por liebre puede referirse a:

 Gato por liebre, programa de televisión transmitido por Canal 2 Rock & Pop.
 «Gato por liebre», canción del grupo musical chileno Los Tres.
 Gato por liebre, episodio de la serie Metástasis.